Константи́н Эдуа́рдович Калачёв (род. 18 мая 1964, Находка) — российский политический технолог и политический деятель, в 1990-е годы — генеральный секретарь Партии любителей пива.

Биография 
Отец, Эдуард Васильевич Калачёв (1939—2019), был освобождённым секретарём партийного комитета МВД СССР.

После учёбы на историческом факультете Московского государственного педагогического института имени В. И. Ленина и службы в армии работал учителем. Позже стал сотрудником Института политических исследований. Принимал участие в общественном объединении сторонников снижения налогов. В 1993 году создал Партию любителей пива.

После того, как партия не прошла в 1998 году перерегистрацию, работал имиджмейкером на выборах в поволжских регионах (Волгоградская область, Удмуртия), Бурятии, Приморском крае, руководил консультативным агентством «Старая площадь».

После избрания мэром Волгограда Евгения Ищенко стал его заместителем. Был в редакционном совете журнала «Политические технологии». Работал в ЦИК партии «Единая Россия».

Политический консультант, руководитель «Политической экспертной группы», автор «Индекса избираемости глав субъектов РФ».

С 2009 года входит в двадцатку лучших политтехнологов России по версии «Общей газеты» и ТОП-10 «Мэтров политконсалтинга» Избирательной ассоциации политтехнологов (ИЗБАСС).

Работал политтехнологом партии «Единая Россия» в регионах и в её ЦИК.

После назначения осенью 2016 года Сергея Кириенко первым заместителем главы АП принимал участие в проводимых чиновником закрытых заседаниях политологов по вопросу организации президентских выборов 2018 года.

Примечания 

Выпускники МПГУ
Политики России
Политтехнологи России